Борис Павлович Хватов () — советский украинский учёный-медик, гистолог; доктор медицинских наук, профессор.

Автор около 250 научных работ, в том числе монографий, «отец» метода экстракорпорального оплодотворения. Основатель Крымской научной школы гистологов и эмбриологов.

Биография 
Родился 3 апреля 1902 года в селе Каменском Российской империи, позже — город Днепродзержинск, ныне — город Каменское Днепропетровской области Украины.

Окончив в 1920 году гимназию, поступил на медицинский факультет Екатеринославского университета (ныне Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара). По окончании университета, прошел в нём путь штатного препаратора кафедры гистологии и эмбриологии под руководством профессора В. П. Карпова, ассистента, старшего научного сотрудника и профессора.

В 1930 году Хватов переехал в Саратов, а в 1931 году — в Москву, где сначала работал ассистентом кафедры гистологии и эмбриологии II Московского медицинского института (ныне Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова), затем старшим научным сотрудником гистологом Всесоюзного института животноводства, где в 1935 году получил должность ученого специалиста (в этом же году без защиты диссертации был утвержден в ученой степени кандидата медицинских и биологических
наук) и стал заместителем директора эндокринологической лаборатории института, а с 1938 года — должность профессора. Докторскую диссертацию на тему «О строении и функциональных изменениях яичников домашних животных и человека» защитил в 1938 году во Втором Московском медицинском институте.

В 1940 году профессор Б. П. Хватов переехал в Симферополь и работал до конца жизни в Крымском медицинском институте (ныне Медицинская академия имени С. И. Георгиевского): в 1940—1972 годах — заведующий кафедрой гистологии, в 1972—1975 годах — профессор кафедры. Также преподавал в Симферопольском государственном университете.

Борис Павлович стал основателем основатель (совместно с В. В. Бобиным) Крымского отделения Всесоюзного научного общества анатомов, гистологов и эмбриологов.

Умер в 1975 году в Симферополе. Его жена — Вера Петровна Хватова — также была учёным-медиком.

Был награждён орденом Трудового Красного Знамени и медалями.

Примечания

Ссылки 
 Профессора Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского
 Фотолетопись: От медицинского факультета Таврического университета к Медицинской академии Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского
 Хватов Борис Павлович

Выпускники Днепровского национального университета
Преподаватели Днепровского национального университета
Преподаватели КГМУ имени С. И. Георгиевского
Преподаватели Таврического национального университета им. В. И. Вернадского